GLH  steht für:
 Der London Stock Exchange Code für die Gallaher Group
 Grüne Liste Hessen
 Der IATA-Code des US-Flughafens Greenville Mid-Delta Airport im US-Bundesstaat Mississippi

glh steht für:
 Nordwestliches Pashai (ISO-639-3-Code), Dialekt der afghanischen Pashai-Sprache

GLH